Репоге има више значења:

 Репоге (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Репоге, Пуерто ел Аире (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику